Revo steht für:

 Revò, italienische Gemeinde in der Provinz Trentino
 eine Eigenmarke des italienischen Brillenherstellers Luxottica
 ein PDA von Psion, siehe Psion #Psion Revo
 Adam Revo, ein Kleinstwagen des pakistanischen Herstellers Adam
 ein Rennwagen des südafrikanischen Herstellers Motorite Racing
 Revo (Klettern), ein Sicherungsgerät der Marke Wild Country zum Sportklettern